Stefan Schwartze ist der Name folgender Personen:

* Stefan Schwartze (Jurist) (* 1966), deutscher Jurist
 Stefan Schwartze (Politiker) (* 1974), deutscher Politiker (SPD)